Graf Zeppelin peut désigner:
 Le comte (Graf) Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), militaire et ingénieur allemand et fondateur de la société Zeppelin
 Graf Zeppelin, nom de deux aérostats Zeppelin, le LZ 127 Graf Zeppelin, le plus connu, et le LZ 130 Graf Zeppelin
 Graf Zeppelin , porte-avions de la marine de guerre allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
 'Graf Zeppelin', variété de rose.
 'Graf Zeppelin', cultivar de cactus à fleurs roses.
 'Graf Zeppelin', cultivar de rhododendron.
 'Graf Zeppelin', cultivar de phlox blanc à cœur rouge carmin

Voir aussi 
 Zeppelin (homonymie)